17 cm mittlerer Minenwerfer, сокращённо 17 cm mMW () — немецкая нарезная дульнозарядная мортира-миномёт времён Первой мировой войны.

Описание 
Разработка миномёта началась после русско-японской войны: миномёт оказался эффективным для разрушения укреплений противника по сравнению со стандартной артиллерией. Для стрельбы использовались 50-килограммовые снаряды, отличавшиеся большим запасом взрывчатки и большей ударной волной по сравнению со стандартными артиллерийскими снарядами. Низкая начальная скорость полёта позволяла делать тонкие стенки для снарядов (мин), оставляя больше места для взрывчатки, причём более взрывоопасной и менее дефицитной, чем тротил (использовалось смесевое взрывчатое вещество, состоящее из аммиачной селитры и углеводородного горючего). Это приводило зачастую к разрывам снарядов внутри стволов и несчастным случаях во время испытаний и боевых действий. В годы войны производилась новая версия миномёта с более длинным стволом. Для стрельбы с лафета миномёта снимали колёса, а само орудие установили в как минимум полутораметровую яму, которая защищала экипаж в случае разрыва снаряда в стволе.

Литература 
 Jäger, Herbert. (2001). German Artillery of World War One. Ramsbury, Marlborough, Wiltshire: Crowood Press. ISBN 1-86126-403-8.

Артиллерия калибра 170 мм
Миномёты Германии
Военная продукция Rheinmetall